Григо́рий Алексе́ев:
* Алексеев, Григорий Алексеевич (1903—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Григорий Борисович (род. 1984) — российский актёр.
 Алексеев, Григорий Ильич (1922—1997) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы.
 Алексеев, Григорий Федотович (1918—1957) — старшина авиации, Герой Советского Союза.